Xitianwei (kinesiska: 西天尾, 西天尾镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 70 kilometer söder om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xitianwei är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Putian,  km sydväst om Xitianwei. Runt Xitianwei är det i huvudsak tätbebyggt. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina